Actress (englisch für ‚Schauspielerin‘) steht für:

 Actress (Band), deutsche Band
 Actress (Musiker) (eigentlich Darren J. Cunningham; * 1979/1980), britischer Musiker 

The Actress steht für:
 The Actress. Originaltitel von Die Komödiantin, US-amerikanischer Stummfilm von Sidney Franklin (1928) 
 The Actress, Originaltitel von Theaterfieber, US-amerikanischer Film von George Cukor (1953)
 The Actress (2005), australischer Film von Zak Hilditch 
 The Actress (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2010–2014)